L'obex est une fraction du système nerveux située à la base du bulbe rachidien
 En informatique, OBEX (Object Exchange) est un protocole d'échange sans fil proche de HTTP.